Катедра "Маркшайдерство и геодезия" към Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" е сред основните центрове за развитието на маркшайдерската наука в България и за подготовка на високо квалифицирани минни инженери-маркшайдери.

Създадена е в състава на Минния факултет (сега Минно-технологичен) на Минно-геоложкия институт (понастоящем Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“).

История 
Пръв ръководител на катедрата е доц. Петко Монев, който я оглавява през учебната 1953/54 година. След него ръководители на катедрата последователно са били: проф. Любомир Димов (от 1954 до 1976 г.), проф. Никола Цонков (от 1976 до 1981 г.), проф. Коста Велев (от 1981 до 1988 г.), проф. Петър Мечкарски (от 1988 до 1993 г.), доц. Никола Сотиров (от 1993 до 1997 г.), проф. Любомир Чешанков (от 1997 до 1999 г.) и доц. Койно Боев (от 1999 г. до 2012 г.). От 2012 г. катедрата се ръководи от доц. Станислав Топалов. През първите няколко години от съществуването на катедрата ценна помощ в организацията на учебния процес оказва доц. Гаврил Костов от Санктпетербургския минен институт.

През годините в катедрата са работили повече от 25 преподаватели, от които 9 професори и 9 доценти. От тях научната степен „доктор на техническите науки“ са придобили четирима, а степента „доктор“ – 11 души. В катедрата са подготвени и защитени 16 дисертации от минни инженери-маркшайдери, работещи в практиката. Понастоящем в катедрата работят 11 преподаватели. От тях трима притежават научното звание „доцент“ и научната степен „доктор“. От останалите – 6 са главни асистенти, а 2 асистенти, като всички те не са придобили научни степени. Като хонорувани преподаватели и научни ръководители към катедрата са привлечени 3 професори, 2 доценти и 1 асистент, притежаващ научната степен „доктор“.

Академичният състав на катедрата има основание да се гордее със своите постижения в преподавателската и научноизследователската работа през изминалите години. Дейността на преподавателите е насочена към усъвършенстване на организацията и съдържанието на учебния процес, чрез прилагане на нови методи и форми, водещи както до свързването му с научноизследователската работа, така и до повишаване активността на студентите в него. Беше изградена добра мате¬риално-техническа база на звеното – лаборатории по: фотограметрия, техническа фотография, геодезически и маркшайдерски инструменти, географски информационни системи. Преподавателите от катедрата са подготвили и публикували редица учебници и помагала по дисциплините които водят, но след 1990 г. издаването на учебници и помагала е силно затруднено и става епизодично.

От създаването на катедрата преподавателите в нея водят обучение по специалността „Маркшайдерство“, която след 1992 г. се нарича „Маркшайдерство и геодезия“. От 1998 г. те водят обучение по тази специалност в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по единадесет учебни дисциплини: Геодезия, Инженерна геодезия, Висша геодезия, Математическа обработка на геодезични и маркшайдерски измервания, Минна геометрия, Маркшайдерство, Фотограметрия, Движение на скалите, Регулация и вертикално планиране, Кадастър, Маркшайдерски и геодезически инструменти. Обучаваните студенти получават компетентности по методика на геодезични и маркшайдерски измервания, изчисления и графични построения при решаване на инженерни задачи, възникващи при "използване на земните недра за добив на полезни изкопаеми; геодезични умения нужни за строителството на сгради и комуникации; умения за работа в колективи по оценка и управление на запасите и ресурсите от подземни богатства, опазване на съоръженията от влиянието на минните работи.

От учебната 2002/03 г. катедрата започва обучение и в образователно-квалификационната степен „магистър“ по „Маркшайдерство и геодезия“. Завършилите я придобиват правоспособност за: всякакъв вид кадастрална работа; ръководство на маркшайдерски колективи в геоложкото и минното дело; изработване на планове и карти; решаване на отговорни задачи по охрана на земните недра и околната среда.

Понастоящем преподавателите от катедрата обучават студенти от спе¬циалностите „Разработка на полезни изкопаеми“, „Подземно строителство“, "Геоло¬гия на минералните ресурси „, “Хидрология и инженерна геология" и „Приложна геофизика“ по учебните дисциплини „Маркшайдерство и геодезия“ и „Геодезия“. По маркшайдерство и геодезия в катедрата са подготвени повече от 900 редовни и 150 задочни студенти като високо квалифицирани минни инженери – маркшайдери и няколко хиляди минни инженери, завършили други специалности.

Във времето към катедрата бяха създавани квалификационни школи, които се използваха за усъвършенстване на маркшайдерските знания и повишаване подготовката на маркшайдерите от производството. С успех работиха школите на: проф. Иван Христов по Теометризация на находищата и управление на промишлените запаси „проф. Коста Велев по “Методика на маркшайдерските измервания в подземните рудници и внедряване на инерционни (жиро) методи на измерване „, проф. Петър Мечкарски по “Опазване на сгради и съоръжения от влиянието на минните работи".

За своята 50-годишна история преподавателите от катедрата са публикували над 1000 научни труда в България и в чужбина в областите на: създаване и изравняване на опорни геодезични мрежи; методика и техника на маркшайдерските работи в откритите и подземните рудници; гесметризация на находищата и охрана на земните недра; движение на скалите и опазване на съоръженията от вредното влияние на минните работи; използване на съвременна електронно-изчислителна техника в маркшайдерското дело; създаване на автоматична система за маркшайдерско осигуряване на рудниците; управление на качеството на минералните ресурси; географски информационни системи; методика и организация на учебния процес по преподаваните в катедрата дисциплини. През последните 5 години преподавателите са публикували 45 научни статии и доклади и 1 учебник.

Академичният състав на катедрата активно участва в съставянето и издаването на Наръчник и Справочник по маркшайдерство. Негови представители са участвали в изработването на десетки нормативни документи по охрана на земните недра и опазване на съоръженията от вредното влияние на минните работи.

Преподавателите от катедрата са оказвали ценна методична помощ при изграждането на секция „Маркшайдерство“ в КНИППИ „Нипроруда“ и секция „Скален натиск и механика на скалите“ в МНИПКИ „Минпроект“. Те са организирали и провеждали десетки маркшайдерски конференции, семинари и симпозиуми. През последните пет години двама от тях взеха участие с три доклада в работата на XI Световен маркшайдерски конгрес, проведен в гр. Краков (Полша). Две трети от състава на катедрата участва с научни доклади в заседанията на V, VI, VII и VIII „Национална маркшайдерска конференция с международно участие“. По традиция преподаватели от нея вземат активно участие в работата на !SM (Международното общество на маркшайдерите).

С реализацията на научноизследователски проекти на национално ниво са ангажирани всички членове на катедрата. Сред множеството други се откроява и проектът за подобряване на качеството на обучението по маркшайдерство и геодезия, финансиран от Световната банка и разработен по втора покана. Отделни представители на катедрата са участвали в реализацията на международни научно¬изследователски проекти.

Партньорството на катедрата с Факултета по геодезия и фотограметрия към УАСГ – София има епизодичен характер. Преподавателите от катедрата поддържат традиционни професионални контакти със свои колеги от Московския, Санкт-Петербургския и Екатеринбургския минни факултети.

Академичен състав 
доц. Кремена Щерева - научни интереси Математическа обработка на геодезически и маркшайдерски измервания, Топография, Картография

Хабилитирани преподаватели 
ТОПАЛОВ Станислав Йорданов – роден: 13.05.1961, Елена; образование: ВМГИ, Маркшайдерство (1986); кариера в МГУ: асистент (1988), старши асистент (1991), главен асистент (1994), доцент (2010); професор, научни интереси: „Минна геометрия“; дисциплини: „Геодезия и маркшайдерство“, „Маркшайдерство в минното строителство“.

АВДЖИЕВ Михаил Стойков – роден на: 23 януари 1949, Грудово; Образование: ВИАС, Геодезия и фотограметрия (1972); Кариера в МГУ: Главен асистент (1986), Доцент (1989),  Професор,Степен: доктор (1980); Научни интереси: „Висша геодезия“; Лекционни курсове: „Висша геодезия“, „Кадастър“, „Регулации и вертикално планиране“.

МИНЧЕВ Момчил Димитров – роден: 25.11.1954, София; образование: ВНВАУ „Георги Димитров“, Геодезия, картография и фотограметрия (1976); кариера в МГУ: доцент (2002); степен: доктор (1998); научни интереси: „Обща, висша и приложна геодезия“; лекционни курсове: „Инженерна геодезия“, "Глобални позиционни системи (GPS)„, “Математическа обработка на маркшайдерски и геодезични измервания".

доцент Аспарух Камбуров - роден 1980г., София, образование МГУ, инженер магистър, доктор

Асистенти 
АСЕНОВА Катя Александрова – родена: 03.05.1960, София; образование: ВМГИ, Маркшайдерство (1983), ВМЕИ „В. И. Ленин“, Приложна математика (1987); кариера в МГУ: асистент (1988), старши асистент (1991), главен асистент (1994); научни интереси: „Движение на скалите“; дисциплини: „Движение на скалите“, „Маркшайдерство“. Защитила докторантура.

БЕГНОВСКА Милена Дончева – родена: 26.07.1971, София; образование: МГУ „Св. Иван Рилски“, Маркшайдерство и геодезия (1998); кариера в МГУ: асистент (2002); научни интереси: „Геодезия и маркшайдерство“; дисциплини: „Геодезия и маркшайдерство“, „Кадастър“, „Маркшайдереко чертане“. Защитила докторантура.

ПРОКОПОВ Ясен Трифонов – роден: 26.11.1961, Елин Пелин; образование: ВИАС, Геодезия и фотограметрия (1987); кариера в МГУ: асистент (1988), старши асистент (1991), главен асистент (1994); научни интереси: „Инженерна геодезия“; дисциплини: „Геодезия“, „Висша геодезия“, „Регулации и вертикално планиране“.

ТРЕНДАФИЛОВ Тодор Янков – роден: 3 януари 1956, Павликени; образование: ВМГИ, Минно маркшайдерство (1981); кариера в МГУ: асистент (1985), старши асистент (1987), главен асистент (1990); научни интереси: „Автоматизация на маркшайдерски измервания и обработки“, „Компютърно моделиране“, „Геоинформационни системи“; дисциплини: „Маркшайдерски и геодезични инструменти“, „Компютърни технологии“, „CAD системи“.

ЦОНКОВ Александър Евтимов – роден: 08.10.1955, София; образование: ВМГИ, Маркшайдерство (1981); кариера в МГУ: научен сътрудник (1993), главен асистент (2000); научни интереси: „Маркшайдерство“, „Геодезия“, „CAD системи“; дисциплини: „Маркшайдерство“, „Геодезия“. Защитил докторантура, в последствие има титла доцент.

Бивши хабилитирани преподаватели и научни сътрудници 
ВЕЛЕВ Коста /Коста Велев Георгиев/ – роден: 28.03.1923, с. Жеглица (Врачанско); образование: Държавна политехника, Геодезия (1950); кариера в МГУ: асистент в ДП (1950), преназначен (1953), преподавател (1957), доцент (1961), професор (1981), пенсиониран (1988); степен: доктор (1956); научни интереси: „Маркшайдерство“, „Движение на скалите“; лекционен курс: „Маркшайдерство“; ръководна длъжност в МГУ: ръководител катедра „Маркшайдерство и геодезия“ (1981 – 1988).

ДИМОВ Любомир /Любомир Димов Дончев/ – живял: 31.03.1909, с. Недан (Великотърновско); образование: Висше техническо училище /Бърно/, Минно земемерство (1931); кариера в МГУ: професор в ДУ – Варна (1946), преназначен (1954), пенсиониран (1976); степен: доктор (1970); научни интереси: „Висша геодезия и опорни мрежи“; лекционен курс: „Геодезия и теория на грешките“; ръководни длъжности в МГУ: заместник-ректор (1959 – 1962), ръководител катедра „Маркшайдерство и геодезия“ (1954 – 1976).

ИЛИЕВ Тодор Алексиев – роден: 29.07.1945, Пазарджик; образование: ВМГИ, Маркшайдерство (1969): кариера в МГУ: инженер към НИС (1975), научен сътрудник (1976), старши научен сътрудник (1990), напуснал (1991); степен: доктор (1989); научни интереси: „Параметри на деформационния процес на земната повърхност при изземване на стръмно-западащи въглищни пластове“.

МАЖДРАКОВ Методи Георгиев – роден: 08.05.1934, София; образование: МГИ, Маркшайдерство (1957); кариера в МГУ: асистент (1961), старши асистент (1965), главен асистент (1968), доцент (1971), професор (1989), пенсиониран (2001); степени: доктор (1968), доктор на техническите науки (1987); научни интереси: „Геодезия“, „Маркшайдерство“, „Автоматизация“; лекционни курсове: „Геодезия“, „Маркшайдерски работи при открито разработване на полезни изкопаеми“, „Географски информационни системи“; ръководни длъжности е МГУ: заместник-декан на МТФ (1972 – 1976, 1982 – 1986), заместник-ректор (1989 – 1994).

МАЛИНОВ Любомир Александров – роден: 31.08.1934, Велинград; обра¬зование: МГИ, Маркшайдерство (1958); кариера в МГУ: научен сътрудник (1966), асистент (1968), главен асистент (1971), доцент (1977), пенсиониран (1994); степен: доктор (1966); научни интереси: „Маркшайдерство“, „Инструментоведение“; лек¬ционен курс: „Маркшайдерски и геодезически инструменти“.

МЕЧКАРСКИ Петър Стоилов – живял: 05.05.1929, с. Студена (Пернишко) – 2001; образование: Свердловски минен институт, Маркшайдерство (1953); кариера в МГУ: асистент (1953), преподавател (1955), старши преподавател (1962), доцент (1964), професор (1982), пенсиониран (1994); научни интереси: „Движение на скалите“, „Маркшайдерство“; лекционен курс: „Движение на скалите“; ръководни длъжности в МГУ: заместник-декан на ФЗО (1969 – 1971), заместник-ректор (1973 – 1976), ръководител катедра „Маркшайдерство и геодезия“ (1988 – 1993).

МИРЧЕВ Мирчо Петков – роден: 10.07.1934, с. Пожарево (Силистренско); образование: МГИ, Маркшайдерство (1957); кариера в МГУ: асистент (1959), старши асистент (1963), главен асистент (1965), доцент (1971), професор (1995), пенсиониран (2001); степен: доктор (1966); научни интереси: „Минна геометрия“, „Маркшайдерство“; лекционни курсове: „Минна геометрия“, „Маркшайдерство“, „Рационално използване и охрана на недрата“.

МОНЕВ Петко Колев – живял: 15.10.1909, с. Угърчин (Ловешко) – 02.11.1995 София. образование: Висше техническо училище /Бърно/, Геодезия (1935); кариера в МГУ: асистент в ДП (1945), доцент (1952), преназначен (1953), пенсиониран (1971); научни интереси: „Геодезия“; лекционен курс: „Геодезия“; ръководни длъжности в МГУ: ръководител катедра „Маркшайдерство и геодезия“ (1953 – 1954), декан на МФ (1958 – 1962), заместник-ректор (1962 – 1964).

ПЕТРОВ Милчо Пенчев – живял: 30.10.1907, с. Цар Калоян (Разградско); образование: Висше техническо училище /Бърно/, Земемерно инженерство (1932); кариера в МГУ: асистент в ДП (1946), доцент (1950), преназначен (1953), професор (1957), пенсиониран (1974); степен: доктор на техническите науки (1974); научни интереси: „Маркшайдерство“, „Инструментоведение“; лекционен курс: „Маркшайдерство и геодезични инструменти“.

ПОПАНГЕЛОВ Ангел Георгиев – роден: 04.06.1934, София; образование: МГИ, Маркшайдерство (1957); кариера в МГУ: асистент (1960), старши асистент (1964), главен асистент (1967), доцент (1986); пенсиониран (1994); степен: доктор (1983); научни интереси: „Фотограметрия“; лекционен курс: „Фотограметрия“.

СОТИРОВ Никола Сотиров – живял: 13.07.1944, Берлин (Германия) – 1997; образование: В МГИ, Маркшайдерство (1967); кариера в МГУ: инженер към НИС (1970), асистент (1974), старши асистент (1977), главен асистент (1980), доцент (1987);	степен: доктор (1980); научни интереси: „Маркшайдерство“, „Автоматизи¬рани системи за управление“; лекционни курсове: „Маркшайдерство“, „Автомати¬зирани системи за управление“; ръководна длъжност в МГУ: ръководител катедра „Маркшайдерство и геодезия“ (1993 – 1997).

СТОЯНОВ Борис /Борис Стоянов Миланов/ – роден: 25.05.1923, с. Филиповци (Софийско); образование: Държавна политехника, Геодезия (1950); кариера в МГУ: асистент в ДП (1951), преназначен (1953), старши асистент (1955), доцент (1963), професор (1975), пенсиониран (1988); степен: доктор (1961); научни интереси: „Маркшайдерство“, „Движение на скалите“, „Геодезия“; лекционен курс: „Маркшайдерство“, „Топографско чертане“.

ХРИСТОВ Иван Георгиев – живял: 04.12.1919, София – ?; образование: Държавна политехника, Маркшайдерство (1951); кариера в МГУ: старши асистент (1953), старши преподавател (1954), доцент (1961), професор (1968), пенсиониран (1988); степен: доктор (1961): научни интереси: „Минна геометрия“; лекционен курс: „Минна геометрия“.

ЦОНКОВ Никола Цеков – роден: 15.12.1923, с. Галиче (Врачанско); образование: Държавна политехника, Геодезия (1951); кариера в МГУ: асистент в ДП (1952), преназначен (1953), преподавател (1959), старши преподавател (1962), доцент (1963), професор (1971), пенсиониран (1988); степен: доктор (1960); научни интереси: „Опорни геодезични мрежи“, „Висша геодезия“; лекционен курс: „Висша геодезия“; ръководна длъжност в МГУ: ръководител катедра „Маркшайдерство и геодезия“ (1976 – 1981).

ЧЕШАНКОВ Любомир Димитров – живял: 22.02.1934 – 10.11.2002; образо¬вание: МГИ, Маркшайдерство (1957); кариера в МГУ: старши научен сътрудник (1966), професор (1991), пенсиониран (2001); степени: доктор (1965), доктор на техническите науки (1988); научни интереси: „Маркшайдерство“, „Маркшайдерски геодезически инструменти“; лекционни курсове: „Инженерна геодезия“, „Маркшайдерски геодезически инструменти“, „Лазерни техники и технологии“.

БОЕВ Койно (Койно Боев Йовков) - роден: 28.08.1945, с. Абланица (Ловешко); починал образование: ВМГИ, Маркшайдерство (1969); кариера в МГУ: асистент (1976), старши асистент (1977), главен асистент (1980), доцент (1986); степен: доктор (1978); научни интереси: „Маркшайдерство“, „Минна геометрия“, „Управление на качеството на минералните суровини“; лекционни курсове: „Маркшайдерство“, „Минна геометрия“, „Управление на качеството на минералните суровини“; ръководни длъжности в МГУ: заместник-декан на МТФ (1995 – 1999), декан на ФЗО (1998 – 2000); ръководител катедра „Маркшайдерство и геодезия“ (от 1999).

Бивши асистенти 
ЦАЦОВ Константин Сотиров – живял: 02.09.1903, София – ?; образование: Висше техническо училище /Грац/ (1934); кариера в МГУ: асистент (1954), старши преподавател (1962), пенсиониран (1964); научни интереси: „Фотограметрия“; дисциплина: „Фотограметрия“.

СЯРОВ Георги Иванов – роден: 07.06.1963, Бургас; образование: ВМГИ, Маркшайдерство и геодезия (1993); кариера в МГУ: асистент (1994); научни интереси: „Геодезия“; дисциплина: „Геодезия“.

ШАЛАМАНОВА Елка Георгиева –  родена: 05.04.1950, София; образование: ВМГИ, Маркшайдерство (1974); кариера в МГУ: инженер към НИС (1974), научен сътрудник (1984), главен асистент (1994); научни интереси: „Маркшайдерство и геодезия“, „Управление на качеството“, „Рекултивация“; дисциплини: „Геодезия и маркшайдерство“, „Инженерна геодезия“.

Източници 

 Алманах на МГУ „Св. Иван Риски“ – 50 години Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (1953 – 2003)

Минно-геоложки университет
Основани в България през 1953 година
Маркшайдерство и геодезия